

Geografia

Austria 
 Grünbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 Grünbach am Schneeberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Niemcy 
 Grünbach – dzielnica miasta Donzdorf
 Grünbach – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Grünbach – rzeka, dopływ Tauber

Zobacz też 
 Grunbach